Dans les Royaumes oubliés, le wémic est un monstre dont la partie antérieure est celle d'un humain sur le corps d'un lion comme leur cousin centaure.

Description 
Ces redoutables chasseurs des plaines sont passés maîtres dans l’art de tendre des embuscades et de tirer le meilleur parti possible de la stratégie.

Les wémics sont plus grands et plus forts que les humains ; mesurant généralement 3,60 mètres de la tête à la base de la queue et de 1,80 à 2,10 mètres en position debout. Tout son corps est recouvert d’une fourrure dorée sombre et leur queue est terminée par une touffe de poils noirs. Les mâles adultes ont une crinière de longs poils noirs qui couvre le sommet et l’arrière du crâne et descend le long du cou jusque sur les épaules. Leur ventre est blanc.

La tête d’un wémic est un savant mélange de traits humains et léonins, caractérisée par un nez noir ou brun doré, des yeux dorés à la pupille féline et des oreilles haut perchées les six membres de la créature (quatre pattes et deux bras) sont terminés par des griffes ; celles des bras et des pattes avant sont rétractiles.
Les wémics parlent normalement le sylvestre et le commun.

Avec de l'élan, un wémic peut effectuer un bond de 15 mètres. Leurs griffes antérieures sont tranchantes et ils peuvent combattre simultanément avec leurs pattes et avec des armes. Les wémics disposent d'une ouïe et d'une acuité auditive remarquables. Leurs griffes arrière leur permettent de ratisser.

Société 
Les wémics sont d'excellents chasseurs et comme de remarquables combattants. 
Ils vivent et chassent en groupes appelés troupes et constitués de 1 à 4 mâles, 1 à12 femelles et 1 à 6 petits qui eux ne participent pas aux combats.
Les troupes se rassemblent souvent, même s’il s’agit plus d’une alliance diplomatique que d’une réelle union, pour former une tribu dirigée par un chef. On a déjà vu des unions plus importantes de tribu, mais elle ne voient d’ordinaire le jour que pour faire face à une menace extérieure d’importance.

Ils ne sont pas sédentaires mais suivent généralement les troupeaux qu'ils chassent pour se nourrir. En qualité de peuple nomade, les wémics sont souvent qualifiés de barbares, illettrés et dépourvus de toute civilisation. Les wémics sont réputés pour leur superstition. 
D'aucuns décrivent les wémics comme un peuple tourné vers la nature et doté d'une grande tradition de transmission orale. Ils vivent près de la terre et sont en harmonie avec ses manifestations magiques. Les pans de leur culture relatifs à la magie s'appuient sur des origines shamaniques.
À ce titre, leurs tribus comportent souvent un druide et ils n’envisagent l’usage de la magie que par ce type de lanceur de sorts.
Leur classe de prédilection est celle de barbare.

Ils louent parfois leurs services comme pisteurs ou guides à des personnes qui traversent leur territoire ; en échange de leur connaissance de la région, ils demandent des outils ou des objets magiques (tout particulièrement des armes). Ils peuvent également imposer un droit de passage aux voyageurs qui souhaitent traverser leurs terres en toute sécurité.

Quand un wémic doit rester statique pour un moment, que ce soit pour conter des histoires autour d'un feu, prendre son repas, patienter quelques instants ou juste prendre un moment de répit, le Wemic adopte généralement une position dans laquelle son arrière-train repose sur le sol, ses antérieurs restant droits et ses pattes avant à plat sur le sol. C’est ce qu’ils appellent s’asseoir. Position qui diffère de celle dite étendue où les antérieurs, comme les postérieurs sont reposent sur le sol et où le torse reste dressé) ou encore de la position allongée.

sous-espèces 
Les Wemics sont apparus dans le Monster Manuel II d'Advanced Dungeons & Dragons, puis dans la  de Donjons et Dragons dans le supplément “Monstres de Féérune”.

Des rumeurs rapportent l’existence de wémics des montagnes, dépourvus de crinière et qui vivraient dans les montagnes de l’orée du désert et les pics du Tonnerre. Les représentants de cette nouvelle espèce seraient plus petits que ceux des plaines.

Les Royaumes 
On trouve des wémics dans un grand nombre de régions de Féérune, y compris les Rocterres (entre l’Anauroch et les Monts de la corne des Tempêtes), la prairie de Pelléor (entre la colline des âmes perdues et le marécage de Chélimbre) et les Plaines étincelantes, à l’ouest de Turmish, où vit l’une des tribus les plus connues de la race, la tribu des Dix-pattes. Ils sont également très présents dans le Shaar où ils représentent 15 % de la population (1).

Wémics connus dans les Royaumes 
Mbatu, un guerrier wémic de Shaar

Mbugua, esclave de l'elfe Ka’Narlist.

Grrothgrrowl, le chef de la tribu des Dix-pattes, dans les Plaine étincelantes.

Divers 
Le Wemic errant est une taverne d’Eauprofonde

Le Wemic vient à Westbridge est le nom d’une place de Westbridge

Notes et références 

 The Father of Modern Wemics: correspondance avec David C. Sutherland III, créateur de TSR à l’origine de l’insertion du wémic dans l’univers D&D " , 2005
 Bestiaire monstrueux : Royaumes Oubliés, Appendice 1 TSR, 1989.
 The Ecology of the Wemic, Dragon magazine157, p.48 à 50, 54 et 62. TSR, 1990.
 The Complete Book of Humanoids TSR, 1993. 
 Bestiaire monstrueux : Monstres de Faerûn, p.84 Wizards of the Coast, 2001.
 Sud étincelant, Wizards of the Coast, 2004
 Wemic Camp (le camp des wémics), une aventure de 6 pages qui vient en complément à ‘’Shining South’’ (Sud étincelant), Wizards of the Coast, 2004 disponible en téléchargement

Créature des Royaumes oubliés